Colmnitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Colmnitz (Klingenberg), Ortsteil von Klingenberg im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Colmnitz (Großenhain), Ortsteil von Großenhain im Landkreis Meißen

Siehe auch:
 Kollmitz